Dit is een lijst van planetoïden 2301-2400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2301) Whitford || 1965 WJ || 20 november 1965 || Universiteit van Indiana
|-
| (2302) Florya || 1972 TL2 || 2 oktober 1972 || N. E. Kurochkin
|-
| (2303) Retsina || 1979 FK || 24 maart 1979 || P. Wild
|-
| (2304) Slavia || 1979 KB || 18 mei 1979 || A. Mrkos
|-
| (2305) King || 1980 RJ1 || 12 september 1980 || Harvard Observatory
|-
| (2306) Bauschinger || 1939 PM || 15 augustus 1939 || K. Reinmuth
|-
| (2307) Garuda || 1957 HJ || 18 april 1957 || La Plata Observatory
|-
| (2308) Schilt || 1967 JM || 6 mei 1967 || C. U. Cesco, A. R. Klemola
|-
| (2309) Mr. Spock || 1971 QX1 || 16 augustus 1971 || J. Gibson
|-
| (2310) Olshaniya || 1974 SU4 || 26 september 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2311) El Leoncito || 1974 TA1 || 10 oktober 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2312) Duboshin || 1976 GU2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2313) Aruna || 1976 TA || 15 oktober 1976 || H. L. Giclas
|-
| (2314) Field || 1977 VD || 12 november 1977 || Harvard Observatory
|-
| (2315) Czechoslovakia || 1980 DZ || 19 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2316) Jo-Ann || 1980 RH || 2 september 1980 || E. Bowell
|-
| (2317) Galya || 2524 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2318) Lubarsky || 6521 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2319) Aristides || 7631 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2320) Blarney || 1979 QJ || 29 augustus 1979 || P. Wild
|-
| (2321) Lužnice || 1980 DB1 || 19 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2322) Kitt Peak || 1954 UQ2 || 28 oktober 1954 || Universiteit van Indiana
|-
| (2323) Zverev || 1976 SF2 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2324) Janice || 1978 VS4 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2325) Chernykh || 1979 SP || 25 september 1979 || A. Mrkos
|-
| (2326) Tololo || 1965 QC || 29 augustus 1965 || Universiteit van Indiana
|-
| (2327) Gershberg || 1969 TQ4 || 13 oktober 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (2328) Robeson || 1972 HW || 19 april 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (2329) Orthos || 1976 WA || 19 november 1976 || H.-E. Schuster
|-
| (2330) Ontake || 1977 DS3 || 18 februari 1977 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (2331) Parvulesco || 1936 EA || 12 maart 1936 || E. Delporte
|-
| (2332) Kalm || 1940 GH || 4 april 1940 || L. Oterma
|-
| (2333) Porthan || 1943 EP || 3 maart 1943 || Y. Väisälä
|-
| (2334) Cuffey || 1962 HD || 27 april 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (2335) James || 1974 UB || 17 oktober 1974 || E. F. Helin
|-
| (2336) Xinjiang || 1975 WL1 || 26 november 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2337) Boubín || 1976 UH1 || 22 oktober 1976 || P. Wild
|-
| (2338) Bokhan || 1977 QA3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2339) Anacreon || 2509 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2340) Hathor || 1976 UA || 22 oktober 1976 || C. T. Kowal
|-
| (2341) Aoluta || 1976 YU1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (2342) Lebedev || 1968 UQ || 22 oktober 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (2343) Siding Spring || 1979 MD4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2344) Xizang || 1979 SC1 || 27 september 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2345) Fučik || 1974 OS || 25 juli 1974 || T. M. Smirnova
|-
| (2346) Lilio || 1934 CB || 5 februari 1934 || K. Reinmuth
|-
| (2347) Vinata || 1936 TK || 7 oktober 1936 || H. L. Giclas
|-
| (2348) Michkovitch || 1939 AA || 10 januari 1939 || M. B. Protitch
|-
| (2349) Kurchenko || 1970 OG || 30 juli 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2350) von Lüde || 1938 CG || 6 februari 1938 || A. Bohrmann
|-
| (2351) O'Higgins || 1964 VD || 3 november 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (2352) Kurchatov || 1969 RY || 10 september 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2353) Alva || 1975 UD || 27 oktober 1975 || P. Wild
|-
| (2354) Lavrov || 1978 PZ3 || 9 augustus 1978 || L. I. Chernykh, N. S. Chernykh
|-
| (2355) Nei Monggol || 1978 UV1 || 30 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2356) Hirons || 1979 UJ || 17 oktober 1979 || E. Bowell
|-
| (2357) Phereclos || 1981 AC || 1 januari 1981 || E. Bowell
|-
| (2358) Bahner || 1929 RE || 2 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (2359) Debehogne || 1931 TV || 5 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (2360) Volgo-Don || 1975 VD3 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2361) Gogol || 1976 GQ1 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2362) Mark Twain || 1976 SH2 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2363) Cebriones || 1977 TJ3 || 4 oktober 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2364) Seillier || 1978 GD || 14 april 1978 || H. Debehogne
|-
| (2365) Interkosmos || 1980 YQ || 30 december 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2366) Aaryn || 1981 AC1 || 10 januari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2367) Praha || 1981 AK1 || 8 januari 1981 || A. Mrkos
|-
| (2368) Beltrovata || 1977 RA || 4 september 1977 || P. Wild
|-
| (2369) Chekhov || 1976 GC8 || 4 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2370) van Altena || 1965 LA || 10 juni 1965 || A. R. Klemola
|-
| (2371) Dimitrov || 1975 VR3 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2372) Proskurin || 1977 RA8 || 13 september 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2373) Immo || 1929 PC || 4 augustus 1929 || M. F. Wolf
|-
| (2374) Vladvysotskij || 1974 QE1 || 22 augustus 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2375) Radek || 1975 AA || 8 januari 1975 || L. Kohoutek
|-
| (2376) Martynov || 1977 QG3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2377) Shcheglov || 1978 QT1 || 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2378) Pannekoek || 1935 CY || 13 februari 1935 || H. van Gent
|-
| (2379) Heiskanen || 1941 ST || 21 september 1941 || Y. Väisälä
|-
| (2380) Heilongjiang || 1965 SN || 18 september 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2381) Landi || 1976 AF || 3 januari 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2382) Nonie || 1977 GA || 13 april 1977 || Perth Observatory
|-
| (2383) Bradley || 1981 GN || 5 april 1981 || E. Bowell
|-
| (2384) Schulhof || 1943 EC1 || 2 maart 1943 || M. Laugier
|-
| (2385) Mustel || 1969 VW || 11 november 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2386) Nikonov || 1974 SN1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (2387) Xi'an || 1975 FX || 17 maart 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2388) Gase || 1977 EA2 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2389) Dibaj || 1977 QC1 || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2390) Nežárka || 1980 PA1 || 14 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2391) Tomita || 1957 AA || 9 januari 1957 || K. Reinmuth
|-
| (2392) Jonathan Murray || 1979 MN1 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2393) Suzuki || 1955 WB || 17 november 1955 || M. Laugier
|-
| (2394) Nadeev || 1973 SZ2 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2395) Aho || 1977 FA || 17 maart 1977 || Harvard Observatory
|-
| (2396) Kochi || 1981 CB || 9 februari 1981 || T. Seki
|-
| (2397) Lappajärvi || 1938 DV || 22 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2398) Jilin || 1965 UD2 || 24 oktober 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2399) Terradas || 1971 MA || 17 juni 1971 || C. U. Cesco
|-
| (2400) Derevskaya || 1972 KJ || 17 mei 1972 || T. M. Smirnova|}

Planetoïdenlijsten